American Renaissance – periodo culturale ed artistico sviluppatosi negli USA (1870-1920)
 American Renaissance – rivista statunitense di stampo sciovinista ed estremista
 Rinascimento americano (American Renaissance) – movimento letterario e culturale statunitense